Saint-Rémi är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Montérégie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Saint-Rémi ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saint-Rémi är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Saint-Rémi. Runt Saint-Rémi är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Saint-Constant,  km norr om Saint-Rémi.

Trakten runt Saint-Rémi består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec